5-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в группе A () был проведен с 23 по 29 марта 1996 года в Ярославле (Россия) на ледовой площадке  Дворца спорта «Автодизель» Ярославского моторного завода. В играх группы A участвовали 6 команд.

В 15 играх турнира было заброшено 95 шайб (по 6,33 за игру) — самый малорезультативный турнир. Лучшим бомбардиром стала Екатерина Пашкевич — нападающая сборной России, набравшая 9 очков (6 шайб, 3 передачи).

Победителем чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди женских команд впервые стала сборная команда Швеции, серебряные медали достались сборной России. Бронзовым призером стала команда Финляндии.

По итогам турнира право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1997 году получили следующие сборные — Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия и Швейцария. В группу B чемпионата Европы 1997 года среди женских команд выбыла Германия.

Регламент 
Согласно регламенту в турнире принимало участие шесть команд, объединенных в одну группу. Команды разыгрывали места в турнире по круговой системе. По итогам игр в групповом турнире, команда, занявшая первое место, становилась чемпионом. Команды, занявшие второе и третье места, получали серебряные и бронзовые медали соответственно. Команда, занявшая последнее место в группе выбывала в группу B чемпионата Европы 1997 года.

Пять лучших команд получали право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1997 году.

Участники 
В играх группы A принимало участие 6 команд — 5 лучших команд прошлогоднего турнира (Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Германия), а также Россия — победитель турнира в группе B чемпионата Европы 1995 года.

Турнирная таблица 

Время начала матчей местное (UTC+3).

Итоги

Чемпион 

Итоговое положение команд

По итогам турнира  выбывала в группу B чемпионата Европы 1997 года среди женских команд.

Индивидуальные награды

Лучшие бомбардиры

Группа B чемпионата Европы 
Игры команд группы B прошли с 12 по 16 марта 1996 года в городах Трнава и Пьештяни ().

По итогам турнира  получила право выступать в группе A чемпионата Европы 1997 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5, ISBN 978-3-833441-89-9

Ссылки 
 Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1996 
 Frauen-Europameisterschaft im Archiv bei Fraueneishockey-Deutschland 
 1996 European Women's Hockey Championship 

1996 год в Ярославской области
хоккей
1996
хоккей
хоккей
хоккей
хоккей
хоккей